Rieken ist der Familienname folgender Personen: 
 Bernd Rieken (* 1955), deutscher Psychotherapeut und Volkskundler
 Charlotte Rieken (1909–1996), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Elisabeth Rieken (* um 1965), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Henri-Christophe Rieken (1797–1875), deutsch-belgischer Arzt und Beamter
 Kaethe Rieken (Käte Rieken, 1865–1917), deutsche Archäologin
 Ronny Rieken (* 1968), Mörder zweier minderjähriger Mädchen

Siehe auch:
 Riecken
 Riken (Begriffsklärung)